Die Hi-Tec British Open 1994 fanden vom 4. bis 11. April 1994 in Londoner Stadtteil Wembley im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war das Wembley Conference Centre. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1993/94 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 85.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1993/94.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Jansher Khan, der den Titel erneut und damit zum dritten Mal in Folge gewann. Im Finale besiegte er Brett Martin mit 9:1, 9:0, 9:10 und 9:1. Bei den Damen gewann Michelle Martin ihren zweiten Titel in Folge. Sie setzte sie sich im Endspiel gegen Liz Irving mit 9:1, 9:5 und 9:3 durch.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Bei den Herren wurden die besten 16 Spieler, bei den Damen die besten acht Spielerinnen gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1993/94
WSA Tour 1993/94
1994
Squashturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent